L'attrice può riferirsi a:

Cinema
L'attrice (The Actress) – film del 1928 diretto da Sidney Franklin
L'attrice (Актриса) – film del 1942 diretto da Leonid Zacharovič Trauberg
L'attrice (The Actress) – film del 1953 diretto da George Cukor

Libri
L'attrice (Посмертный образ – Posmertnyj obraz), romanzo poliziesco scritto da Aleksandra Marinina nel 1995.